

Astronomia 
 K5 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 K5 – codice vettore IATA di Wings of Alaska

Geografia 
 K5 (Karakorum 5) – Gasherbrum I, montagna del Karakorum

Informatica 
 AMD K5 – microprocessore della AMD

Matematica 
 K5 – grafo completo a cinque vertici

Musica 
 K 5 – minuetto in sol maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart, secondo il catalogo Köchel
 Ibanez K5 – modello di basso elettrico a cinque corde Ibanez

Storia 
 K-5 o Kommissariat 5 – istituzione di polizia da cui prese vita la Stasi

Altro 
 Pentax K-5 – reflex digitale Pentax.
 K-5 – AA-1 Alkali, missile aria-aria sovietico
 Chevrolet K5 Blazer – automobile della Chevrolet